Ida Dequeecker, Belgisch politica en feministe
 Maurice Dequeecker, Belgisch syndicalist en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam